Le nom Marcus Johnson peut faire référence à :
Marcus Johnson, joueur de football américain né en 1994.
Marcus Johnson, joueur de football américain né en 1981.